Le titre Le Rat des villes et le Rat des champs peut faire référence à :
Le Rat des villes et le Rat des champs, l'une des fables de Jean de La Fontaine (Le Rat des villes et le Rat des champs sur Wikisource)

Le Rat de ville et le Rat des champs, feuilleton du petit journal par Hippolyte-Étienne Etiennez, paru du 6 au .

Le Rat des villes et le Rat des champs (The Tortoise and the Hare), dessin animé russe réalisée par Ladislas Starevitch, 1926.

Cousin de campagne, l'adaptation du conte par les studios Disney, réalisée par Dave Hand et Wilfred Jackson, 1936

Notes et références